Analpapille steht für

 Analpapille (Anatomie), kleine Zacken im Bereich des Enddarms am Übergang von Haut zu Schleimhaut
 Analpapille (Insekt), blattförmige Ausstülpungen, die den After verschiedener wasserlebender Insekten umgeben